Анна Остапенко ( , Київ, Україна) — українська акторка.

Життєпис 
Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Фільмографія 
 2009 — Одружити Казанову — (епізод) 
 2019 — Перші ластівки — Соня
 2020 — FAKE — Ліза (головна роль)

Примітки

Посилання 
 
 

Уродженці Києва
Випускники Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого
Акторки України XXI століття
Українські діти-актори
Українські акторки
Українські телеакторки